MAF puede referirse a:
 Frecuencia del alelo menos común (), un dato estadístico utilizado en genética de poblaciones;
 Multimedia Application Format, un formato multimedia;
 Museo Archivo de la Fotografía, en Ciudad de México;
 Museo Arqueológico de Frigliana, en Frigiliana (Málaga, España).